De African Championship of Nations 2022 (ook Total African Nations Championship of CHAN 2022 genoemd) was de zesde editie van het African Championship of Nations, een tweejaarlijks voetbaltoernooi georganiseerd door de Confédération Africaine de Football (CAF). Het toernooi was exclusief voor spelers die in de eigen nationale competitie spelen. Er deden 17 teams mee. 

Het toernooi wordt gespeeld in Algerije en vindt plaats tussen 13 januari en 4 februari 2023. Oorspronkelijk zou het worden gespeeld van 10 juli tot 1 augustus 2022. Op 10 september 2020 kondigde de CAF echter aan dat het toernooi verschoven wordt naar januari 2023. Dit was nodig omdat andere toernooien, zoals het Afrikaans kampioenschap voetbal 2021, ook naar een later datum verschoven werden vanwege de coronapandemie.

Senegal won het toernooi door in de finale van Algerije te winnen na strafschoppen.

Speelsteden
Voor dit toernooi zijn vier gaststeden geselecteerd, Algiers, Oran, Annaba en Constantine.

Kwalificatie

Marokko kwalificeerde zich, maar het land trok zich een aantal dagen voor de start van het toernooi terug. Algerije weigerde een rechtstreekse vlucht van Royal Air Maroc vanaf Rabat naar Constantine. Algerije verbiedt rechtstreekse vluchten tussen de twee landen vanwege diplomatieke spanningen tussen de twee landen.

Scheidsrechters
De volgende 52 scheidsrechters werden geselecteerd voor dit toernooi.

Loting
De loting voor het eindtoernooi werd gehouden op 1 oktober 2022 om 18:00 (UTC) in het Boualem Bessaiah Opera House in Algiers, Algerije. De 18 landen werden verdeeld in drie groepen van 4 landen en twee groepen van 3 landen. Het gastland werd automatisch in groep A geplaatst en de titelhouder, Marokko, kwam automatisch in groep C terecht. De overige landen werden verdeeld op basis van de resultaten van de afgelopen vier edities. Daarbij telt niet ieder toernooi even zwaar mee, 2014 (1 keer), 2016 (2 keer), 2018 (3 keer) en 2020 (4 keer);
7 punten voor de winnaar
5 punten voor de tweede plaats
3 punten de halvefinalisten
2 punten voor kwartfinalisten
1 punt voor de groepsfase

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Baggio Siadi (tegen Senegal)
 Konadu Yiadom (tegen Niger)
 Chico (tegen Libië)
 Boureima Katakoré (tegen Algerije)

Voetbal in 2023
African Championship of Nations
Voetbal in Algerije
Sportevenement in Algerije